Rimski putevi su predstavljali važan dio razvoja rimske države, od oko 500. pr. Kr. do razdoblja proširenja pod Republikom i Carstvom. Rimski putevi su omogućili Rimljanima kretanje vojnih snaga i trgovačkih dobara i prenošenje vijesti. Sustav rimskih puteva je imao ukupnu dužinu od preko 400,000 km, a od čega je preko 80.500  bilo popločano. Kada je Rim došao na vrhunac moći, iz njega je vodilo najmanje 29 velikih vojnih puteva. Hills were cut through and deep ravines filled in. U jednom je trenutku Rimsko Carstvo bilo podijeljeno u 113 provincija kroz koje su prozailo 372 velika puta. Samo u Galiji je izgrađeno ili popločano 21.000 km puteva, a u Britaniji najmanje 4.000 km.                  

Rimljani su postali prilično vješti u izgradnji puteva, za koje su koristili izraz viae. Oni su bili namijenjeni prijevozu materijala s jedne na drugu lokaciju. Na njima je bilo dozvoljeno hodati i goniti stoku, odnosno voziti različita vozila. Viae su se obično razlikovale od manjih, obično zemljanih puteva.

Mreža rimskih puteva je bila važna za održavanje stabilnosti i širenje Carstva. Legije su ih uspješno koristile, a neki od njih se koriste dan-danas, nekoliko tisućljeća kasnije. U kasnoj antici, su, međutim, ti putevi doprinijeli propasti Carstva jer su olakšavali prodor barbarima u njegovu dubinu.

Izvori

Vanjske poveznice
Opći članci
Roman Roads
Road Map
 Viae - Article by William Ramsay
 Traianus: Technical investigation of Roman public works 
Opisi puteva
 Roman Roads in the Mediterranean
 Vias Romanas em Portugal (in Portuguese) 
 Itineraires Romains en France (in French)
Augustine's Africa 
 Pictures of Roman roads in the province of Raetia (German captions)
Izgradnja puteva
Roman Road Construction 
Construction of Roman Roads
Design and Construction of Roman Roads
Roman Road Construction

Stari Rim